Označení Obyčejní lidé může být:

 Obyčejní lidé —  americké filmové drama
 lid, prostý lid – chápaný jako protiklad elity
 obyčajní ľudia – počeštění slovenských názvů
 Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti — politická strana na Slovensku, předseda Igor Matovič
 Obyčajní ľudia (Móric) — politická strana na Slovensku, předseda Víťazoslav Moric